Лежак, лежень — горизонтальна частина димоходу в хаті.
 Лежак, лежень — вулик, не поставлений вертикально, а покладений горизонтально на землю.
 Лежак — труба чи інший елемент устаткування, змонтований у горизонтальному положенні.
 Лежак — те ж саме, що й тапчан.
 Пляжний лежак
 Лежак — вітролом, повалені дерева.
 Шандор Лежак ( 1949) — угорський поет і політик.

Топонім 

 Лежак — річка в Чехії.
 Лежак (Лежаки) — село в Хрудимському районі Чехословаччини, спалене нацистами разом з населенням 22 червня 1942 року.
 Лежак — ставок у центрі колишнього села Лежаки.

Див. також 
 Лежень

Примітки